Андросово — название населённых пунктов.

Россия 
 Андросово — село в Железногорском районе Курской области.
 Андросово — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Андросово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Андросово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

Украина 
 Андросово — село в Кропивницком районе Кировоградской области.